Shall We Dance? est le titre original de L'Entreprenant Monsieur Petrov, film musical américain de Mark Sandrich  de 1937 avec Fred Astaire et Ginger Rogers ;
 Shall We Dance? est une chanson de la comédie musicale Le Roi et moi (1951) ;
 Shall We Dance? est un film japonais réalisé par Masayuki Suo, sorti en 1996 ;
 Shall We Dance? est un remake américain du film précédent, réalisé en 2004 par Peter Chelsom.

Homonymie de titre